Э́рфуртская встреча на высшем уровне () — первые переговоры на уровне глав правительств ГДР и ФРГ, состоявшиеся 19 марта 1970 года. Встреча в Эрфурте положила начало сближению ГДР и ФРГ в рамках новой восточной политики, не имела конкретных результатов, но получила большое символическое значение.

С конца 1940-х годов, когда по окончании Второй мировой войны были основаны ГДР и ФРГ, между двумя германскими государствами отсутствовали дипломатические отношения. В соответствии с доктриной Хальштейна Западная Германия претендовала на единоличное представительство всей Германии на международном уровне. Поэтому «германо-германские» отношения на встрече федерального канцлера Вилли Брандта и председателя правительства ГДР Вилли Штофа планировалось развивать в экономической и социальной сфере.

Эрфуртская встреча в верхах, проходившая в стенах отеля Erfurter Hof, привлекла внимание всего мира. На переговорах было аккредитовано около пятисот журналистов из 42 стран. 19 марта 1970 года Вилли Брандт появился в окне отеля в ответ на призыв тысяч граждан ГДР, собравшихся под окнами гостиницы и хором скандировавших: «Вилли Брандта к окну!». Позднее в мемуарах Вилли Брандт назвал «День Эрфурта» самым эмоциональным днём своей жизни.

Литература 
 Steffen Raßloff (Hg.): «Willy Brandt ans Fenster!» — Das Erfurter Gipfeltreffen 1970 und die Geschichte des «Erfurter Hofes». Glaux Verlag, Jena 2007, ISBN 978-3-940265-05-0.
 Steffen Raßloff: Das Erfurter Gipfeltreffen 1970. Erfurt 2005; aktualisierter Neudruck: Willy Brandt ans Fenster! Das Erfurter Gipfeltreffen 1970. Erfurt 2009 (Publikation der Friedrich-Ebert-Stiftung Thüringen).
 Jan Schönfelder, Rainer Erices: Willy Brandt in Erfurt. Das erste deutsch-deutsche Gipfeltreffen 1970. Christoph-Links-Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-86153-568-3.

Ссылки 
 erfurt-web.de 

История Эрфурта
Март 1970 года
1970 год в Германии
Вилли Брандт
История ГДР
Саммиты
События 19 марта
Внешняя политика ГДР